Dit is een lijst van planetoïden 121001-121100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| (121001) Liangshanxichang || 1998 YW8 || 22 december 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 121002 - || 1998 YZ15 || 22 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121003 - || 1998 YT19 || 25 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121004 - || 1998 YQ27 || 29 december 1998 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 121005 - || 1998 YM31 || 22 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121006 - || 1999 AG1 || 7 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (121007) Jiaxingnanhu || 1999 AT9 || 10 januari 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (121008) Michellecrigger || 1999 AK10 || 14 januari 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121009 - || 1999 AV10 || 7 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121010 - || 1999 AG18 || 11 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121011 - || 1999 AW18 || 13 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121012 - || 1999 AP19 || 13 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121013 - || 1999 AG21 || 13 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 121014 - || 1999 AJ22 || 13 januari 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 121015 - || 1999 AO27 || 10 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (121016) Christopharnold || 1999 BW3 || 18 januari 1999 || Drebach || J. Kandler, G. Lehmann
|-
| 121017 - || 1999 BG4 || 19 januari 1999 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 121018 - || 1999 BC6 || 20 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| (121019) Minodamato || 1999 BO7 || 20 januari 1999 || Campo Catino || Campo Catino
|-
| 121020 - || 1999 BV8 || 22 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 121021 - || 1999 BB13 || 24 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (121022) Galliano || 1999 BR13 || 20 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 121023 - || 1999 BV25 || 18 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121024 - || 1999 BK26 || 16 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121025 - || 1999 BV26 || 16 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121026 - || 1999 BH27 || 16 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121027 - || 1999 BS27 || 17 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121028 - || 1999 BB29 || 18 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121029 - || 1999 BL29 || 18 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121030 - || 1999 BM29 || 18 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121031 - || 1999 BU30 || 19 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (121032) Wadesisler || 1999 BN33 || 23 januari 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121033 - || 1999 CU || 5 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 121034 - || 1999 CF1 || 6 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 121035 - || 1999 CP3 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121036 - || 1999 CH6 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121037 - || 1999 CV6 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121038 - || 1999 CU10 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121039 - || 1999 CQ11 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121040 - || 1999 CP13 || 14 februari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 121041 - || 1999 CD15 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121042 - || 1999 CA16 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121043 - || 1999 CD24 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121044 - || 1999 CM26 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121045 - || 1999 CV29 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121046 - || 1999 CD34 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121047 - || 1999 CM41 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121048 - || 1999 CF42 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121049 - || 1999 CD46 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121050 - || 1999 CX49 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121051 - || 1999 CG50 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121052 - || 1999 CP51 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121053 - || 1999 CA54 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121054 - || 1999 CX73 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121055 - || 1999 CZ75 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121056 - || 1999 CA80 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121057 - || 1999 CA89 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121058 - || 1999 CD92 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121059 - || 1999 CO93 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121060 - || 1999 CH111 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121061 - || 1999 CY112 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121062 - || 1999 CF116 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121063 - || 1999 CO121 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121064 - || 1999 CW132 || 9 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121065 - || 1999 CX132 || 9 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121066 - || 1999 CW135 || 8 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121067 - || 1999 CN145 || 8 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121068 - || 1999 CT147 || 10 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121069 - || 1999 CK149 || 13 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121070 - || 1999 CS149 || 13 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121071 - || 1999 CT149 || 13 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121072 - || 1999 DP3 || 17 februari 1999 || Farpoint || G. Hug, G. Bell
|-
| 121073 - || 1999 EL12 || 15 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121074 - || 1999 FA2 || 16 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121075 - || 1999 FA3 || 17 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121076 - || 1999 FB3 || 17 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121077 - || 1999 FG3 || 17 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121078 - || 1999 FP3 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121079 - || 1999 FP4 || 17 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121080 - || 1999 FO6 || 17 maart 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 121081 - || 1999 FN7 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121082 - || 1999 FP13 || 19 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121083 - || 1999 FV16 || 23 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121084 - || 1999 FY16 || 23 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121085 - || 1999 FA18 || 23 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121086 - || 1999 FB18 || 23 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121087 - || 1999 FO18 || 22 maart 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121088 - || 1999 FX20 || 24 maart 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (121089) Vyšší Brod || 1999 FH21 || 24 maart 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 121090 - || 1999 FM27 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121091 - || 1999 FG34 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121092 - || 1999 FG40 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121093 - || 1999 FO46 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121094 - || 1999 FY48 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121095 - || 1999 FM49 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121096 - || 1999 FG51 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121097 - || 1999 FM54 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121098 - || 1999 FL55 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121099 - || 1999 FV55 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121100 - || 1999 FS62 || 22 maart 1999 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten